Села:
 Заболотці — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Заболотці — Волинська область, Луцький район
 Заболотці — Львівська область, Золочівський район
 Заболотці — колишнє село, після Другої світової війни — північна частина селища Нижанковичі (Старосамбірський район, Львівська область)
Залізниця:
 Заболотці — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Див. також 
 Заболотцівська сільська рада